Slobin (, ) ist der Familienname folgender Personen

 Anton Igorewitsch Slobin (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Dan Slobin (* 1939), US-amerikanischer Linguist
 Konstantin Michailowitsch Slobin (1902–1973), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler
 Nikita Sergejewitsch Slobin (* 1996), russischer Automobilrennfahrer
 Sergei Jurjewitsch Slobin (* 1970), russischer Automobilrennfahrer
 Weniamin Michailowitsch Slobin (1897–1952), sowjetisch-russischer Generalleutnant